

Населені пункти та їхні частини
 Лентово — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лентово — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Лентово — осада в гміні Хочево Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Примітки